Georges VIII peut faire référence à :
 Georges VIII (1416-1476), roi de Géorgie et de Kakhétie ;
 Georges VIII d'Iméréthie (?-1726), prince de Gourie et roi d'Iméréthie.
Prince du Royaume-Uni et héritier du trône, George de Cambridge (né en 2013) a potentiellement comme futur nom de règne « George VIII ».

Voir aussi